«Вечный огонь» — четырнадцатый студийный альбом российской группы «Ленинград», выпущенный 3 октября 2011 года. Релиз состоялся на сайте журнала «Большой город». На CD альбом не издавался, на виниле LP альбом вышел в 2013.

История 
28 сентября 2011 года на официальном сайте группировки появилось сообщение, содержащее обложку альбома и подпись: «Через неделю…». Одновременно с этим на сайте «Большого Города» появилось видеообращение Сергея Шнурова. Однако уже 3 октября на странице группировки появилась ссылка на скачивание. Позднее она была убрана и заменена на ссылку на сайт журнала «Большой город», где и состоялся релиз ().

Трек-лист держался в секрете до момента издания. Но незадолго до релиза в ротации Нашего Радио появились песни «Любит наш народ» и «Первое свидание». Учитывая это, была велика вероятность того, что эти песни войдут в альбом.

Сам Сергей Шнуров в интервью для «РИА Новости» так охарактеризовал свою новую работу:

Состав 
 Сергей Шнуров — вокал, гитара, музыка, тексты.
 Юлия Коган — вокал, бэк-вокал
 Всеволод «Севыч» Антонов — бэк-вокал, перкуссии.
 Александр «Пузо» Попов — большой барабан.
 Константин Лимонов — гитара.
 Андрей Антоненко — туба.
 Алексей Канев — саксофон.
 Алексей «Микшер» Калинин — перкуссия, ударные.
 Андрей Кураев  — бас.
 Григорий Зонтов — саксофон.
 Роман Парыгин — труба.
 Илья «Пианист» Рогачевский — клавиши.
 Денис Можин — барабаны.
 Владислав Александров — тромбон.

Список композиций

Видеоклипы 
Вместе с выходом альбома был выпущен клип на песню «Сила Руси». Затем были сняты клипы на песни «Прогресс» и «Всё, пока». Позже появился клип на песню «Любит наш народ», в котором исполнителями были Сергей Шнуров, Вася Обломов и Noize MC.

Интересные факты 
Песня «Всё, пока» стилистически напоминает стихотворение поэта Орлуши «Заебало» и предваряется благодарностью автору.

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт группировки «Ленинград»
 Релиз на сайте журнала «Большой город»

Альбомы группы «Ленинград»
Альбомы в стиле ска